Појам  може да се односи на:

 Лимингтон (Онтарио),
 Лимингтон (Уједињено Краљевство),